Премия Лёбнера () — премия, присуждавшаяся победителю ежегодного конкурса «AI Loebner», вручалась с 1991 по 2019 год. В конкурсе соревновались программы в прохождении теста Тьюринга. Наиболее «человечной», по мнению судей, вручалась премия в две тысячи долларов. С 2020 года премия больше не вручается.

Медали 
Первой программе, которая прошла бы стандартный (текстовый) тест Тьюринга, должна была быть вручена серебряная медаль и вознаграждение в $25000. Первой программе, которая прошла бы этот тест с использованием текстового, визуального и звукового подтверждения, предполагалась золотая медаль и приз в 100,000$, после чего конкурс планировалось закрыть. Однако премия была отменена раньше чем это произошло, особые медали так и не были никому вручены.

Победители

См. также 
 Искусственный интеллект

Примечания

Ссылки 
 
 

Лёбнера
Информатика
Философия искусственного интеллекта
Награды по алфавиту